Barrutia ist der Familienname folgender Personen:

 Luis Alberto Mendizábal Barrutia (* 1940,) guatemaltekischer Verwaltungsjurist und Unternehmer
 Richard Barrutia (1925–1999), US-amerikanischer Romanist, Hispanist, Lusitanist und Fremdsprachendidaktiker